Пётр Анато́льевич Ра́зумов (род. 1 декабря 1979) — российский поэт и эссеист, литературный критик.

Биография 

Окончил филологический факультет Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена. Работал разнорабочим, продавцом книг, делопроизводителем, специалистом по недвижимости, флористом, чайным мастером, арт-менеджером, помощником светооператора, поваром, психологом, курьером, администратором в антикафе. Публиковался в журналах «Воздух», «Зинзивер», «Футурум АРТ», «Акт», «НоМИ», «Новый мир», альманахе «Абзац» (Тверь), в электронных журналах «Топос», «Флейта Евтерпы» (Бостон) и «Лаканалия». Лауреат премии «Пропилеи» в номинации "Поэт" журнала НоМИ (2006 г.). Трижды входил в лонг-лист Премии "Дебют" (2011-2013 гг.) Награждён орденом «С Благодарностью от Человечества!» Премии «Georgievich Award» (2020 г.) 
Ведущий видеоподкаста "Колокол ума" независимого книжного магазина "Порядок слов". 
Тексты переводились на английский, итальянский и жестовый языки.

Книги 

 «Диафильмы» (Стихи. — СПб: Издательство Сергея Ходова, 2005, ISBN 5-98456-015-1)
 «Ловушка» (Стихи, СПб: ИНАПРЕСС, 2008, ISBN 978-5-87135-201-4)
 «Мысли, полные ярости» (Эссе, СПб: Алетейя, 2010, ISBN 978-5-91419-317-8)
 «Коллеж де Франс мне снится по ночам» (Стихи, СПб: Алетейя, 2012, ISBN 978-5-91419-611-7)
 «Управление телом» (Стихи, М.: АРГО-РИСК, 2013, ISBN 978-5-86856-247-1)
 «Мысли, полные ярости», издание второе, исправленное (Эссе, СПб: Своё издательство, 2013, ISBN 978-5-438-60235-4)
 «Кость» (Эссе, СПб: Своё издательство, 2014, ISBN 978-5-4386-0579-9)
 «Люди восточного берега» (Стихи и проза, СПб.: MRP, «Скифия-принт», 2017, ISBN 978-5-98620-251-8) 
 «Нормы» (Стихи, Владивосток: «niding.publ.UnLTd», 2017)
«Канат» (Стихи, Чебоксары: «Free poetry», 2019)
«Срок – сорок» (Документальная проза, СПб.: Лимбус-Пресс, 2019, ISBN 978-5-8370-0744-6)
«Почему не падает речь» (Стихи, Екатеринбург; М. : «Кабинетный учёный», 2022,  ISBN 978-5-7584-0664-9)

Публицистика 

 Другая власть. Мандельштам-демократ, Флейта Евтерпы #4, 2006
 Завораживание словом, Новый мир #9, 2007
 Кино для кентавров, Квиркультура в России, 2013

Ссылки 
 
 
 Петр Разумов на сайте журнала «Топос»
 Страница Петра Разумова на сайте «Квиркультура в России»

Примечания 

Русские поэты
Эссеисты России